Ива́н Саве́льев:
 Савельев, Иван Антонович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Савельев, Иван Владимирович (род. 1987) — российский баскетболист.
 Савельев, Иван Дмитриевич (до 1750 — после 1800) — российский военачальник, генерал от кавалерии (1799) .
 Савельев, Иван Кузьмич (род. 1937) — русский поэт.
 Савельев, Иван Феоктистович (1874—1933) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Москвы.